

Geografie
 de Engelse benaming voor Engeland.
 England (Arkansas), een plaats in Arkansas.

Muziek
 England (band), een Britse symfonische rockband.
 England (Parry), lied geschreven door Charles Hubert Parry (1918)

Personen
 Anthony W. England, een astronaut bij de NASA.
 Dave England, een stuntman, onder andere bekend uit de serie Jackass.
 Lynndie England, een Amerikaans militair reserviste, bekend geworden door de mishandelingen van Iraakse gevangenen.
 Paul England, een Australisch Formule 1-coureur

Overig
 England (schip, 1930), een Deens vrachtschip dat verloren gegaan is tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zie ook
Zie ook de doorverwijspagina's:
 Engeland (doorverwijspagina)
 New England